Union Township pot fer referència a:

Arkansas 
 Union Township, comtat d'Ashley, Arkansas
 Union Township, comtat de Baxter, Arkansas
 Union Township, comtat de Conway, Arkansas
 Union Township, comtat de Faulkner, Arkansas
 Union Township, comtat de Fulton, Arkansas
 Union Township, comtat de Greene, Arkansas
 Union Township, comtat d'Independence, Arkansas
 Union Township, comtat d'Izard, Arkansas
 Union Township, comtat de Jackson, Arkansas
 Union Township, comtat de Lee, Arkansas
 Union Township, comtat de Marion, Arkansas
 Union Township, comtat de Nevada, Arkansas
 Union Township, comtat de Ouachita, Arkansas
 Union Township, comtat de Perry, Arkansas
 Union Township, comtat de Prairie, Arkansas
 Union Township, comtat de Randolph, Arkansas
 Union Township, comtat de Saline, Arkansas
 Union Township, comtat de Stone, Arkansas
 Union Township, comtat de Van Buren, Arkansas
 Union Township, comtat de White, Arkansas

Illinois 
 Union Township, comtat de Cumberland, Illinois
 Union Township, comtat d'Effingham, Illinois
 Union Township, comtat de Fulton, Illinois
 Union Township, comtat de Livingston, Illinois

Indiana 
 Union Township, comtat d'Adams, Indiana
 Union Township, comtat de Benton, Indiana
 Union Township, comtat de Boone, Indiana
 Union Township, comtat de Clark, Indiana
 Union Township, comtat de Clinton, Indiana
 Union Township, comtat de Crawford, Indiana
 Union Township, comtat de DeKalb, Indiana
 Union Township, comtat de Delaware, Indiana
 Union Township, comtat d'Elkhart, Indiana
 Union Township, comtat de Fulton, Indiana
 Union Township, comtat de Gibson, Indiana
 Union Township, comtat de Hendricks, Indiana
 Union Township, comtat de Howard, Indiana
 Union Township, comtat de Huntington, Indiana
 Union Township, comtat de Jasper, Indiana
 Union Township, comtat de Johnson, Indiana
 Union Township, comtat de LaPorte, Indiana
 Union Township, comtat de Madison, Indiana
 Union Township, comtat de Marshall, Indiana
 Union Township, comtat de Miami, Indiana
 Union Township, comtat de Montgomery, Indiana
 Union Township, comtat d'Ohio, Indiana
 Union Township, comtat de Parke, Indiana
 Union Township, comtat de Perry, Indiana
 Union Township, Comtat de Porter, Indiana
 Union Township, comtat de Randolph, Indiana
 Union Township, comtat de Rush, Indiana
 Union Township, comtat de St. Joseph, Indiana
 Union Township, comtat de Shelby, Indiana
 Union Township, comtat de Tippecanoe, Indiana
 Union Township, comtat d'Union, Indiana
 Union Township, comtat de Vanderburgh, Indiana
 Union Township, comtat de Wells, Indiana
 Union Township, comtat de White, Indiana
 Union Township, comtat de Whitley, Indiana

Iowa 
 Union Township, comtat d'Adair, Iowa
 Union Township, comtat d'Adams, Iowa
 Union Township, comtat d'Appanoose, Iowa
 Union Township, comtat de Benton, Iowa
 Union Township, comtat de Black Hawk, Iowa
 Union Township, comtat de Boone, Iowa
 Union Township, comtat de Calhoun, Iowa
 Union Township, comtat de Carroll, Iowa
 Union Township, comtat de Cass, Iowa
 Union Township, comtat de Cerro Gordo, Iowa
 Union Township, comtat de Crawford, Iowa
 Union Township, comtat de Dallas, Iowa
 Union Township, comtat de Davis, Iowa
 Union Township, comtat de Delaware, Iowa
 Union Township, Comtat de Des Moines, Iowa
 Union Township, comtat de Fayette, Iowa
 Union Township, comtat de Floyd, Iowa
 Union Township, comtat de Guthrie, Iowa
 Union Township, comtat de Hardin, Iowa
 Union Township, comtat de Harrison, Iowa
 Union Township, comtat de Jackson, Iowa
 Union Township, comtat de Johnson, Iowa
 Union Township, comtat de Kossuth, Iowa
 Union Township, comtat de Louisa, Iowa
 Union Township, comtat de Lucas, Iowa
 Union Township, comtat de Madison, Iowa
 Union Township, comtat de Mahaska, Iowa
 Union Township, comtat de Marion, Iowa
 Union Township, comtat de Mitchell, Iowa
 Union Township, comtat de Monroe, Iowa
 Union Township, comtat d'O'Brien, Iowa
 Union Township, comtat de Plymouth, Iowa
 Union Township, comtat de Polk, Iowa
 Union Township, comtat de Poweshiek, Iowa
 Union Township, comtat de Ringgold, Iowa
 Union Township, comtat de Shelby, Iowa
 Union Township, comtat de Story, Iowa
 Union Township, comtat d'Union, Iowa
 Union Township, comtat de Van Buren, Iowa
 Union Township, comtat de Warren, Iowa
 Union Township, comtat de Wayne, Iowa
 Union Township, comtat de Woodbury, Iowa
 Union Township, comtat de Worth, Iowa

Kansas 
 Union Township, comtat de Barton, Kansas
 Union Township, comtat de Butler, Kansas
 Union Township, comtat de Clay, Kansas
 Union Township, comtat de Dickinson, Kansas
 Union Township, comtat de Doniphan, Kansas
 Union Township, comtat de Jefferson, Kansas
 Union Township, comtat de Kingman, Kansas
 Union Township, comtat de McPherson, Kansas
 Union Township, comtat de Pottawatomie, Kansas
 Union Township, comtat de Rawlins, Kansas
 Union Township, comtat de Republic, Kansas
 Union Township, comtat de Rice, Kansas
 Union Township, comtat de Rush, Kansas
 Union Township, comtat de Sedgwick, Kansas
 Union Township, comtat de Sheridan, Kansas
 Union Township, comtat de Sherman, Kansas
 Union Township, comtat de Stafford, Kansas
 Union Township, comtat de Washington, Kansas

Michigan 
 Municipi de Union Charter, Michigan
 Union Township, comtat de Branch, Michigan
 Union Township, comtat de Grand Traverse, Michigan

Minnesota 
 Union Township, comtat de Houston, Minnesota

Missouri 
 Union Township, comtat de Barton, Missouri
 Union Township, comtat de Benton, Missouri
 Union Township, comtat de Bollinger, Missouri
 Union Township, comtat de Cass, Missouri
 Union Township, comtat de Clark, Missouri
 Union Township, comtat de Crawford, Missouri
 Union Township, comtat de Daviess, Missouri
 Union Township, comtat de Dunklin, Missouri
 Union Township, comtat de Franklin, Missouri
 Union Township, comtat de Harrison, Missouri
 Union Township, comtat de Holt, Missouri
 Union Township, comtat d'Iron, Missouri
 Union Township, comtat de Jasper, Missouri
 Union Township, comtat de Laclede, Missouri
 Union Township, comtat de Lewis, Missouri
 Union Township, comtat de Lincoln, Missouri
 Union Township, comtat de Marion, Missouri
 Union Township, comtat de Monroe, Missouri
 Union Township, comtat de Nodaway, Missouri
 Union Township, comtat de Perry, Missouri
 Union Township, comtat de Polk, Missouri
 Union Township, comtat de Pulaski, Missouri
 Union Township, comtat de Putnam, Missouri
 Union Township, comtat de Randolph, Missouri
 Union Township, comtat de Ripley, Missouri
 Municipi de la Unió, Ste. Comtat de Genevieve, Missouri
 Union Township, comtat d'Escòcia, Missouri
 Union Township, comtat de Stone, Missouri
 Union Township, comtat de Sullivan, Missouri
 Union Township, comtat de Washington, Missouri
 Union Township, comtat de Worth, Missouri
 Union Township, comtat de Webster, Missouri
 Union Township, comtat de Wright, Missouri

Nebraska 
 Union Township, comtat de Butler, Nebraska
 Union Township, comtat de Dodge, Nebraska
 Union Township, comtat de Knox, Nebraska
 Union Township, comtat de Phelps, Nebraska
 Union Township, comtat de Saunders, Nebraska

Nova Jersey 
 Union Township, comtat de Camden, Nova Jersey
 Union Township, comtat de Hunterdon, Nova Jersey
 Union Township, comtat d'Union, Nova Jersey

Carolina del Nord 
 Union Township, comtat de Pender, Carolina del Nord
 Union Township, comtat de Randolph, Carolina del Nord
 Union Township, comtat de Robeson, Carolina del Nord
 Union Township, comtat de Rutherford, Carolina del Nord
 Union Township, comtat de Wilkes, Carolina del Nord

Dakota del Nord 
 Union Township, comtat de Grand Forks, Dakota del Nord

Ohio 
 Union Township, comtat d'Auglaize, Ohio
 Union Township, comtat de Belmont, Ohio
 Union Township, comtat de Brown, Ohio
 Union Township, comtat de Carroll, Ohio
 Union Township, comtat de Champaign, Ohio
 Union Township, comtat de Clermont, Ohio
 Union Township, comtat de Clinton, Ohio
 Union Township, comtat de Fayette, Ohio
 Union Township, comtat de Hancock, Ohio
 Union Township, comtat de Highland, Ohio
 Union Township, comtat de Knox, Ohio
 Union Township, comtat de Lawrence, Ohio
 Union Township, comtat de Licking, Ohio
 Union Township, comtat de Logan, Ohio
 Union Township, comtat de Madison, Ohio
 Union Township, comtat de Mercer, Ohio
 Union Township, comtat de Miami, Ohio
 Union Township, comtat de Morgan, Ohio
 Union Township, comtat de Muskingum, Ohio
 Union Township, comtat de Pike, Ohio
 Union Township, comtat de Putnam, Ohio
 Union Township, comtat de Ross, Ohio
 Union Township, comtat de Scioto, Ohio
 Union Township, comtat de Tuscarawas, Ohio
 Union Township, comtat d'Union, Ohio
 Union Township, comtat de Van Wert, Ohio
 Union Township, comtat de Warren, Ohio
 West Chester Township, comtat de Butler, Ohio, abans conegut com a Union Township

Oklahoma 
 Union Township, comtat canadenc, Oklahoma
 Union Township, comtat de Garfield, Oklahoma
 Union Township, comtat de Grady, Oklahoma
 Union Township, comtat de Kingfisher, Oklahoma
 Union Township, comtat de Lincoln, Oklahoma
 Union Township, comtat de Payne, Oklahoma
 Union Township, comtat de Washita, Oklahoma
 Union Township, comtat de Woodward, Oklahoma

Pennsilvània 
 Union Township, comtat d'Adams, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Berks, Pennsilvània
 Union Township, comtat d'Erie, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Center, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Clearfield, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Crawford, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Fulton, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Huntingdon, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Jefferson, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Lawrence, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Lebanon, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Luzerne, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Mifflin, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Schuylkill, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Snyder, Pennsilvània
 Union Township, Comtat de Tioga, Pennsilvània
 Union Township, comtat d'Union, Pennsilvània
 Union Township, comtat de Washington, Pennsilvània

Dakota del Sud 
 Union Township, comtat de Brule, Dakota del Sud
 Union Township, comtat de Butte, Dakota del Sud
 Union Township, comtat de Davison, Dakota del Sud
 Union Township, comtat de Day, Dakota del Sud
 Union Township, comtat d'Edmunds, Dakota del Sud
 Union Township, comtat de Faulk, Dakota del Sud
 Union Township, comtat de McCook, Dakota del Sud
 Union Township, comtat de Meade, Dakota del Sud
 Union Township, comtat de Moody, Dakota del Sud
 Union Township, comtat de Sanborn, Dakota del Sud
 Union Township, comtat de Spink, Dakota del Sud

Vegeu també 
 North Union Township (desambiguació)
 West Union Township (desambiguació)
 Municipi d'Union Grove (desambiguació)
 Unió (desambiguació)

Pàgines de desambiguació de geografia